Le mot bête peut faire référence à :
 Au sens premier :
  Bête, bestiole (petite bête)  substantif féminin assez usuel relatif à un être du règne animal autre qu'un être humain. 
 Bestiau, substantif masculin familier désignant une bête. 
 Bestiaux, substantif masculin désignant un ensemble composé d'animaux de rente de différentes espèces.

 Au sens figuré :
 Bête, terme chargé par l'historiographie chrétienne d'un sens symbolique de prédation vis-à-vis de l'Humanité.
 Bestiaire, catalogue des bêtes
 Bête de l'Apocalypse : sens figuré lié à l'eschatologie chrétienne.
 Nombre de la bête : numérologie (Apocalypse de saint Jean).
 La Bête humaine : paradigme de la mécanisation à marche forcée.
 La bête est morte ! : référence au sens précédent pour désigner le nazisme dans l'Europe en ruines d'après-guerre.

Voir aussi 
 
 

Animal (nom vernaculaire)
Symbole